Марганець — місто Дніпропетровської області.
 Марганець — головна автостанція міста Марганця.
 Марганець — залізнична станція міста Марганця.
 Марганець — метал, проста речовина хімічного елемента Мангана (Mn).